Pacman (Arch Linux), gestor de paquets de la distribució GNU/Linux Arch Linux 
 Pac-Man videojoc recreatiu creat per Toru Iwatani de l'empresa Namco, distribuït per Midway Games als Estats Units a principis dels anys 1980
 Pac-Man (sèrie de dibuixos animats), és és una sèrie televisiva de dibuixos animats basada en el videojoc homònim. Fou produïda per l'estudi d'animació Hanna-Barbera i emesa a la tele als anys 1980.